Laffont peut désigner :

Patronymie 

 André Laffont (né en 1934), joueur français de rugby à XV ;
 Axelle Laffont (née en 1970), actrice et humoriste française, petite-fille de Robert Laffont, et fille de Patrice Laffont ;
 Éliane Laffont (1944-), iconographe, directrice éditoriale française ;
 Frédéric Laffont (19?-), auteur, réalisateur et producteur français ;
 Jean-Jacques Laffont (1947-2004), économiste français ;
 Jean-Pierre Laffont (né en 1935), photojournaliste ;
 Patrice Laffont (né en 1940), comédien et animateur français de télévision, fils de Robert Laffont ;
 Paul Laffont (1885-1944), homme politique et résistant français ;
 Perrine Laffont (née en 1998), skieuse acrobatique française ;
 Robert Laffont (1916-2010), éditeur français, fondateur de la maison d'éditions qui porte son nom ;
 Sernin Laffont (1771-1841), colonel français de la Révolution et de l'Empire.

Entreprises 
 Éditions Robert Laffont,
 Jeux Robert Laffont,

Voir aussi 
 
Patronyme occitan